Надиа Хилкер (; род. 1 декабря 1988, Мюнхен) — немецкая актриса и модель.

Биография 
Надиа Хилкер родилась 1 декабря 1988 года в интернациональной семье, её отец немец, а мать уроженка Туниса.
В возрасте четырёх лет стала заниматься классическим балетом. Обучалась в  в Лондоне.

Карьера 
Свою профессиональную деятельность Хилкер начала в качестве модели, снимаясь для крупных рекламных брендов Германии. Кинодебют начинающей актрисы состоялся в 2010 году в телевизионном фильме «Номер с тётей», где её коллегами стали  и . Затем были небольшие роли в популярных немецких сериалах , Спецотряд «Кобра 11»,  и .
В 2014 году в прокат вышел американский фантастический фильм ужасов Весна, который принёс актрисе первую известность и премию «Fright Meter Award» в категории «Лучшая актриса»
В мае 2015 стало известно, что Надиа получила роль Ниты в экранизации заключительной книги трилогии Вероники Рот «Дивергент». Картина была разделена на две части. Первая — «Дивергент, глава 3: За стеной», вышла на киноэкраны в марте 2016. Показ второй, с рабочим названием «Дивергент, глава 4» анонсирован на 2017 год, но фильм так и не был запущен в производство.

Личная жизнь 
Надия первая в своей семье, кто выбрал актёрскую профессию, её родители и старший брат работают в авиакомпании «Люфтганза»
Помимо родного немецкого, актриса свободно владеет английским и французскими языками.
В настоящее время Хилкер проживает в Берлине.

Фильмография

Награды и Номинации

Ссылки

Примечания